«Sorry» () — песня с альбома американской певицы Мадонны «Confessions on a Dance Floor», выпущенная отдельным синглом. Песня была написана самой Мадонной в соавторстве со Стюартом Прайсом. «Sorry» представляет собой динамичную танцевальную композицию, аналогично песне «Hung Up».

Интересные факты о песне 

 Композиция начинается с повторения фразы «Извини» () на французском, испанском, нидерландском, итальянском, хинди, японском, польском и иврите и «Я расстроена» () на нидерландском (ошибка Google-переводчика, позже исправленная).
 Белый фургон в клипе принадлежит самой Мадонне. Фургон был прокачан в британской версии передачи «Тачку на прокачку» специально для съёмок клипа. По просьбе самой Мадонны фургон сохранил прежний внешний вид, получив красочный интерьер.

Видеоклип 
Видео, режиссёром которого выступил Джэми Кинг, было отснято 17 и 18 января в Лондоне и логически продолжает историю, начатую в клипе на песню «Hung Up». При этом основное действие переносится на роллердром. Премьера клипа состоялась 8 февраля 2006 года на канале AOL и 15 февраля на канале MTV.

Официальные варианты песни 
 Album version #1 (Continuous CD version) 4:43
 Album version #2 (Unmixed iTunes version/official single version) 4:41
 Radio version 3:58
 Pet Shop Boys Remix (PSB Maxi Mix) 8:36
 Pet Shop Boys Remix Edit (PSB Radio Edit) 4:32
 Man With Guitar Mix 7:24
 Man With Guitar Mix Edit 6:01
 Paul Oakenfold Remix 7:12
 Green Velvet Remix 6:05

Чарты

Недельные чарты

Годовые чарты

Чарт за десятилетие

Чарты всех времён

Примечания

Ссылки 
 Текст песни «Sorry»

Песни, написанные Мадонной
Песни, спродюсированные Мадонной
Песни, спродюсированные Стюартом Прайсом
Синглы по алфавиту
Синглы 2006 года
Песни Мадонны
Песни по алфавиту
Песни 2006 года
Синглы, возглавлявшие UK Singles Chart
Синглы, возглавлявшие Billboard Hot Dance Club Songs